Mesarea (Μεσαρέα) és un nom comú a Grècia i Xipre per les planes d'interior. Apareix també com Mesaria.

Durant el domini franc de part de Grècia als segles  i , el nom fou donat a la plana d'Arcàdia, al nord i est de les muntanyes de Skorta, plana on s'ubicaven les fortaleses d'Akova (Matagrifon) i de Karytena.

Bibliografia 
 The Latins in the Levant, a history of the frankish Greece (1204-1566), per William Miller, M A., E. P. Dutton and Co, Nova York, 1908.

Geografia històrica de Grècia